Godefroi est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Godefroi est un prénom masculin, variante linguistique de Godefroy.

Godefroi peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Godefroi  de Namur (1068-1139) était comte de Château-Porcien puis comte de Namur.
 Godefroi Cavaignac (1801-1845) est un journaliste républicain français.
 Godefroi d'Estrades (1607-1686) est un diplomate français et maréchal de France, maire perpétuel de Bordeaux, vice-roi d'Amérique.

Voir aussi 
 Saint-Godefroi, toponyme, désigne une municipalité de canton dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure au Québec (Canada).

Nom théophore